Деверё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деверё, Жорж (1908—1985) — американо-французский этнолог и психоаналитик.
 
 Деверё, Френсис (1599—1679) — английская аристократка.
 См. также 
 «Роберто Деверё» — лирическая трагедия в трёх актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти. 
 Деверо